Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками.

Мартінес, як і її партнерка Єлена Докич, вирішили знятися, щоб зосередитись на змаганнях в одиночному розряді.

Тарабіні грала в парі з Лаура Монтальво, але в 1-му колі їх перемогли Олена Лиховцева і Ніколь Пратт.

Даніела Гантухова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Емілія Салерні і Оса Свенссон з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Bausch and Lomb Championships, парний розряд
Парний розряд